Бахтие́р Мару́фович Хаки́мов (род. 19 июля 1950) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО (1974) и Дипломатическую академию МИД СССР (1989). На дипломатической работе с 1974 года. Владеет персидским, пушту и английским языками.
 1974—1976 гг. — стажёр Консульства СССР в Реште (Иран).
 1976—1979 гг. — секретарь консульского отдела, атташе Посольства СССР в Афганистане.
 1982—1987 гг. — второй секретарь, первый секретарь Посольства СССР в Афганистане.
 1994 г. — первый заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ.
 5 июля 1994 — 11 ноября 1998 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Намибии.
 Январь — апрель 1999 г. — и. о. директора Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
 Апрель 1999 — июль 2002 гг. — директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
 14 сентября 2000 — 19 августа 2002 гг. — член коллегии МИД РФ.
 19 июня 2002 — 11 апреля 2006 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии.
 2006 г. — посол по особым поручениям МИД РФ.
 20 июля 2006 — 31 декабря 2007 гг. — директор Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем МИД РФ.
 1 января 2008 — 31 августа 2015 гг. — директор Департамента общеазиатских проблем/азиатско-тихоокеанского сотрудничества МИД РФ.

C 17 сентября 2014 г. — посол по особым поручениям МИД РФ, специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, национальный координатор Российской Федерации в этой организации.

Семья 
Женат, имеет дочь и сына.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (27 июля 1998).

Награды 
 Орден Александра Невского (5 ноября 2020) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Орден Почёта (25 июля 2013) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу.
 Орден Дружбы (29 сентября 2002) — За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в проведении внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (21 ноября 2015) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (25 января 2010) — За большой вклад в обеспечение председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008-2009 годах, подготовку заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и первого саммита БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в Екатеринбурге в 2009 году.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Намибии
Послы Российской Федерации в Португалии
Специальные представители Президента Российской Федерации